Lommer ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Hieronymus Lommer (1741–1787), deutscher Bergmeister und Mineraloge
 Günther Lommer (* 1946), Sportfunktionär, Präsident des Bayerischen Landes-Sportverbandes
 Hannsjürgen Lommer (* 1938), deutscher Maler und Grafiker
 Harold Lommer (1904–1980), englischer Schachkomponist